Э́нджел То́мпкинс (; ) — американская актриса кино и телевидения.

Биография 
Энджелайн Бернайс Стромберг (настоящее имя актрисы) родилась 20 декабря 1942 года в городе , но выросла в Чикаго (по другим данным, в Чикаго она и родилась). Окончив школу, стала работать моделью. В 1967 году на одном из показов её заметил известный режиссёр Вуди Аллен, который предложил девушке контракт с киностудией Universal Pictures. Энджел согласилась, переехала в Голливуд и с 1968 года начала сниматься в кинофильмах и телесериалах.

В 1971 году номинировалась на премию «Золотой глобус» в категории «Самый многообещающий новичок» за роль в фильме , но не получила награды. В феврале 1972 года появилась в журнале Playboy в образе обнажённого ангела.

Актриса более или менее регулярно снималась до 1992 года, после чего лишь разово появилась на экранах в 2001 и 2018 годах.

Гильдия киноактёров США
В 1991 году Томпкинс была избрана «национальным секретарём звукозаписи» при Гильдии киноактёров США. В 1995 году она баллотировалась на пост президента, но проиграла Ричарду Мазуру. В 1996 году вошла в совет директоров. В 1999 году она снова баллотировалась в президенты, но опять проиграла, на этот раз Уильяму Дэниелсу. В 2001 году Томпкинс снова безрезультатно попыталась стать президентом гильдии, уступив Мелиссе Гилберт.

Личная жизнь
О личной жизни актрисы известно мало. Она замужем за малоизвестным телесценаристом по имени Тед Лэнг (род. 1944). У пары двое детей, супруги живут в Лос-Анджелесе или Сан-Франциско.

Избранная фильмография

Широкий экран 
 1970 —  / I Love My Wife — Хелин Доннелли
 1972 — Первоклассный товар / Prime Cut — Кларабель
 1973 —  / The Don Is Dead — Руби Дюнн
 1974 —  / The Teacher — Диана Маршалл, учительница
 1975 —  / Walking Tall Part 2 — Марганн Стилсон
 1977 — Фермер / The Farmer — Бетти Маккрэйл
 1980 — Аллигатор / Alligator — журналистка
 1986 —  / Murphy's Law — Джэн
 1986 —  / Dangerously Close — миссис Уотерс
 1987 —  / A Tiger's Tale — Ла Вонн
 1987 — Амазонки на Луне / Amazon Women on the Moon — Первая леди (в новелле «Первая леди вечера»)
 1988 —  / Not of This Earth — женщина с планеты Даванна (озвучивание, в титрах не указана)
 1989 — Безжалостный / Relentless — Кармен

Телевидение 
 1968 —  / The Wild Wild West — Марсия Деннисон (в эпизоде )
 1968 —  / Here Come the Brides — Дженни (в эпизоде The Man of the Family)
 1968 —  / The Good Guys — медсестра (в эпизоде Is This Trip Necessary?)
 1969 —  / Dragnet — Сара Филлипс (в эпизоде Forgery: DR-33)
 1969 —  / Mannix — Барбара Стонер / Сондра Маркем (в эпизоде )
 1970 — Бонанза / Bonanza — миссис Джейни Ланд (в эпизоде )
 1970 —  / Disneyland — Фрэн Харпер (в эпизоде )
 1970 —  / Night Gallery — Лайла Бомен (в эпизоде )
 1970 —  / The Tonight Show Starring Johnny Carson — гостья (в выпуске от 18 декабря)
 1971 —  / The Name of the Game — Вики Уорд (в эпизоде )
 1971 — ФБР / The F.B.I. — Полли (в эпизоде )
 1971 —  / O'Hara, U.S. Treasury — Диана (в эпизоде Operation: Big Store)
 1971 —  / Love, American Style — Джойс (в 2 эпизодах)
 1971—1972 —  / Ironside — разные роли (в )
 1971—1973 —  / The Merv Griffin Show — гостья (в 5 выпусках)
 1972 —  / Search — Глория Хардинг (в 2 эпизодах)
 1973 —  / The Starlost — Дафна (в эпизоде Gallery of Fear)
 1974 — Женщина-полицейский / Police Woman — Ванда Мэй Кубельски (в эпизоде )
 1974 —  / McCloud — Мэдж (в эпизоде The Concrete Jungle Caper)
 1977 — Детектив Коджак / Kojak — Джоселин Мэйфэйр (в эпизоде )
 1977 — Ангелы Чарли / Charlie's Angels — Джин Тревор (в эпизоде )
 1978 — Трое — это компания / Three's Company — Грейс Томпсон (в эпизоде The Fast)
 1979 —  / CHiPs — Билли Уэйкфилд / Лори Виндзор (в эпизоде )
 1983 — Рыцарь дорог / Knight Rider — разные роли (в )
 1984 — Каскадёры / The Fall Guy — Лайта (в эпизоде )
 1985 — Тихая пристань / Knots Landing — Мэгги (в эпизоде )
 1985 —  / Simon & Simon — разные роли (в 2 эпизодах)
 1986 — Ти Джей Хукер / T. J. Hooker — Диана (в эпизоде )
 1987 — Автостопщик / The Hitchhiker — Джанет О’Мелл (в эпизоде Homebodies)
 1987 — Удивительные истории / Amazing Stories — Майа (в эпизоде Miss Stardust)
 1990 —  / Growing Pains — Натали (в эпизоде )

Примечания 

Киноактрисы США